Mondiali 1998 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1998:

Aquathlon 
Campionati del mondo di aquathlon del 1998 – 1ª edizione

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1998 – 49ª edizione

Baseball 
Campionato mondiale di baseball 1998 – 33ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1998 – 36ª edizione

BMX 
Campionati mondiali di BMX 1998 – 3ª edizione

Calcio 
Campionato mondiale di calcio 1998 – 16ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1998 – 29ª edizione

Canoa polo 
Campionato mondiale di canoa polo 1998 – 3ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1998 – 28ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1998 – 95ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1998 – 71ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1998 – 43ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1998 – 49ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1998 – 40ª edizione
Campionato mondiale di curling femminile 1998 – 20ª edizione

Duathlon 
Campionati del mondo di duathlon del 1998 – 9ª edizione

Duathlon long listance 
Campionati del mondo di duathlon long listance del 1998 – 2ª edizione

Endurance 
Campionato mondiale di Endurance (motociclismo) 1998 – 19ª edizione

Equitazione 
Campionati mondiali di equitazione 1998 – 3ª edizione

Ginnastica aerobica 
Campionati mondiali di ginnastica aerobica 1998 – 4ª edizione

Ginnastica ritmica 
Campionati mondiali di ginnastica ritmica 1998 – 22ª edizione

Hockey in-line 
Campionati mondiali di hockey in-line 1998 – 4ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio maschile 1998 – 62ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale femminile di hockey su pista 1998 – 4ª edizione

Hockey su prato 
Campionato mondiale di hockey su prato 1998 – 9ª edizione
Campionato mondiale di hockey su prato femminile 1998 – 9ª edizione

Ironman 
Campionati del mondo Ironman del 1998 – 22ª edizione

Karate 
Campionati mondiali di karate 1998 – 18ª edizione

Lacrosse 
Campionato mondiale di lacrosse 1998 – 8ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1998 – 50ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1998 – 50ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1998 – 42ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1998 – 35ª edizione
Campionato mondiale formula 1 motonautica inshore 1998 – 18ª edizione

Mountain bike 
Campionati del mondo di mountain bike 1998 – 9ª edizione

Nuoto 
Campionati mondiali di nuoto 1998 – 8ª edizione

Palla basca 
Campionati mondiali di palla basca 1998 – 13ª edizione

Pallacanestro 
Campionato mondiale maschile di pallacanestro 1998 – 13ª edizione
Campionato mondiale femminile di pallacanestro 1998 – 13ª edizione

Pallanuoto 
Campionati mondiali di pallanuoto maschile 1998 – 8ª edizione
Campionati mondiali di pallanuoto femminile 1998 – 4ª edizione

Pallavolo 
Campionato mondiale di pallavolo maschile 1998 – 14ª edizione
Campionato mondiale di pallavolo femminile 1998 – 13ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1998 – 43ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1998 – 88ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1998 – 90ª edizione
Campionati mondiali di pattinaggio di velocità a rotelle 1998 – 37ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1998 – 40ª edizione

Polo 
Campionato mondiale di polo 1998 – 5ª edizione

Rally 
Campionato del mondo rally 1998 – 26ª edizione

Rugby a 15 
Coppa del Mondo di rugby femminile 1998 – 3ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1998 – 4ª edizione

Short track 
Campionati mondiali di short track 1998 – 23ª edizione

Skeleton 
Campionati mondiali di skeleton 1998 – 11ª edizione

Slittino su pista naturale 
Campionati mondiali di slittino su pista naturale 1998 – 10ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1998 – 69ª edizione maschile e 12ª femminile

Superbike 
Campionato mondiale Superbike 1998 – 11ª edizione

Supercross 
Campionato mondiale di supercross 1998 – 7ª edizione

Supersport 
Supersport World Series 1998 – 2ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1998 – 47ª edizione

Trampolino elastico 
Campionati mondiali di trampolino elastico 1998 – 20ª edizione

Trial 
Campionato mondiale di trial 1998 – 24ª edizione

Triathlon 
Campionati del mondo di triathlon del 1998 – 10ª edizione

Triathlon long distance 
Campionati del mondo di triathlon long distance del 1998 – 5ª edizione

Twirling 
Campionati mondiali di twirling 1998 – 19ª edizione

Volo con gli sci 
Campionati mondiali di volo con gli sci 1998 – 15ª edizione

Windsurf 
Campionati mondiali di windsurf 1998 – 15ª edizione

Winter triathlon 
Campionati del mondo di winter triathlon del 1998 – 2ª edizione